Мишич — южнославянская фамилия:

 Мишич, Александр (1891—1941) — сербский военачальник, майор, сын Живоина Мишича
 Мишич, Боян (род. 1978) — сербский футболист
 Мишич, Живоин (1855—1921) — сербский военачальник, воевода
 Мишич, Йосип (род. 1994) — хорватский футболист